Станіслав Вінценз Стані́слав Ві́нценз (* 30 листопада 1888, Слобода-Рунґурська, нині село Слобода Коломийського району Івано-Франківської області — † 28 січня 1971, Лозанна) — польський письменник, філософ, перекладач.
 Вінценз Хортнаґл (нім. Vinzenz Hörtnagl, нар. 9 червня 1948, Фульпмес, Тіроль Австрія) — колишній австрійський ломус.